Ana María de Sajonia (en alemán, Anna Maria von Sachsen; Dresde, 4 de enero de 1836-Nápoles, 10 de febrero de 1859) fue una princesa de Sajonia y, por su matrimonio, gran duquesa heredera de Toscana y archiduquesa de Austria.

Biografía 

Ana María era hija del rey Juan I de Sajonia y de la princesa Amalia de Baviera. Sus abuelos paternos fueron el príncipe Maximiliano, elector de Sajonia, y la princesa Carolina de Borbón-Parma; mientras que sus abuelos maternos fueron el rey Maximiliano I de Baviera, y la princesa Carolina de Baden. Dos de sus hermanos fueron reyes de Sajonia: Alberto I y Jorge I.

Se casó en Dresde el 24 de noviembre de 1856 con el príncipe Fernando, heredero al trono de la Toscana, hijo del gran duque Leopoldo II de Toscana y de su segunda esposa, María Antonieta de Borbón-Dos Sicilias. Varias princesas de Sajonia habían contraído matrimonio con miembros de la rama toscana de los Habsburgo-Lorena, como sus tías María Fernanda (se casó con Fernando III) y María Ana (casada con Leopoldo II).

Ana María y Fernando tuvieron una hija, María Antonia, nacida en Florencia el 10 de enero de 1858. La princesa se quedó embarazada de nuevo, pero durante un viaje a Nápoles sufrió un aborto involuntario causado por la fiebre tifoidea. Pocos días después, el 10 de febrero, la princesa murió a los veintitrés años de edad. El 17 de marzo fue enterrada solemnemente en la Basílica de San Lorenzo en Florencia, mientras que en Nápoles se construyó un cenotafio cerca de las tumbas de los príncipes de la Casa de Borbón-Dos Sicilias en la Basílica de Santa Clara.

Poco después de su muerte, los levantamientos revolucionarios de Florencia obligaron a Leopoldo II a abdicar en favor de su hijo y salir del país. Fernando fue proclamado gran duque (como Fernando IV) el 21 de julio de 1859. Más tarde se casó con la princesa Alicia de Borbón-Parma, con quien tuvo diez hijos.

Ancestros

Enlaces externos 

Archiduquesas de Austria
Princesas de Sajonia
Grandes Duques de Toscana
Casa de Austria
Nobles de Italia del siglo XIX
Sepultados en la Basílica de Santa Clara
Casa de Habsburgo (Rama toscana)
Nacidos en Dresde
Alemanas del siglo XIX
Fallecidas por parto
Fallecidos en Nápoles